Леонполь () — деревня в Миорском районе Витебской области Белоруссии. Входит в Узмёнский сельсовет. Население — 52 человека (2019).

География 
Деревня находится в 10 км к северо-западу от Верхнедвинска и в 20 км к северо-востоку от Миор. Леонполь стоит на левом берегу реки Западная Двина чуть выше устья реки Волта. В 10 км к западу проходит граница с Латвией.

История 

В XVIII веке великий литовский писарь Николай Тадеуш Лопатинский приобрел имение Чуриловичи в Полоцком воеводстве и переименовал его в Леонполь в честь своего отца Леона Лопатинского (1663—1732). В 1768—1769 годах Николай Тадеуш Лопатинский возвёл здесь небольшую усадьбу в стиле позднего барокко (сохранилась до нашего времени), рядом с которой разбил французский парк на террасах. В 1774 г. в Леонполе была построена деревянная униатская Троицкая церковь с колокольней. Лопатинские наладили в родовом имении ткацкое и суконное производство.

После первого раздела Речи Посполитой по Западной Двине стала проходить граница с Российской империей, Леонполь оказался приграничным населённым пунктом. В 1791 году Ян Лопатинский поставил на естественной возвышенности около речного берега мемориальную колонну в честь Конституции 3 мая 1791 года, чтобы увековечить место, где заканчивается свобода и начинается несвобода. Подобные колонны в те времена массово возводились патриотически настроенной шляхтой, но из-за последующих событий в подавляющем большинстве они были уничтожены. Леонпольская колонна сохранилась, что делает её практически уникальным объектом в Белоруссии.

В результате второго раздела Речи Посполитой (1793) Леонполь оказался в составе Российской империи, в Дисненском уезде Минской, а с 1842 года Виленской губернии.

Лопатинские участвовали в восстании 1830 года. В 1831 году усадьба была захвачена и разграблена казаками. В 1841 году местные крестьяне, в большинстве своём униаты, отказались переходить в православие и оказали вооружённое сопротивление карательному отряду российской армии, который был направлен сюда по просьбе священника. Бунт вскоре был подавлен, униатская Троицкая церковь была передана православным, которые позднее разрушили башни, а над крышей надстроили небольшой купол. В таком виде церковь сохранилась до наших дней.

В начале XX века историк и коллекционер Ефсебиуш Лопатинский отремонтировал усадьбу и разместил в ней свою коллекцию картин, гравюр, медалей и монет. Усадьба вновь ненадолго стала культурным центром края. Боевые действия Первой мировой войны не затронули Леонполь, но во время советско-польской войны (1919—1921) линия фронта некоторое время проходила по Двине, и дворец пострадал от артиллерийских обстрелов.

По Рижскому мирному договору (1921 года) Леонполь попал в состав межвоенной Польской Республики, где входил в Браславский повет Виленского воеводства.

В 1939 г. Леонполь вошел в БССР. Статус поселения понизили до деревни. Во время Великой Отечественной войны фашисты уничтожили практически всё еврейское население деревни (см. Холокост в Миорском районе). После войны Леонполь входил в состав Долгиновского сельсовета, с 16 сентября 2010 г. — в Узмёнском.

Усадьба Лопатинских после войны была передана местному колхозу. Позднее здесь располагался техникум, спецшкола и профилакторий. В конце XX века усадьба передана Католической церкви, в ней был оборудован католический храм Христа Царя. Сейчас усадьба передана на баланс НПО Интеграл и находится в заброшенном состоянии. У строений местами обвалились крыши и здания постепенно разрушаются.

Культура 

 Музей "Радзімазнаўства"

Достопримечательности 
 Колонна в честь Конституции 1791 года (конец XVIII века)
 Усадьба Лопатинских (середина XVIII века)
 Деревянная православная Троицкая церковь (1774 год)

Примечания

Ссылки 
 Леонполь на сайте radzima.org

Населённые пункты Миорского района